

Personnalités 
 Mula, (1998-) artiste chanteuse ivoirienne
 Mula, famille patricienne de Venise.
 Frank Mula (1950-2021), scénariste de télévision américain.
 Inva Mula (1963-), soprano albanaise.
 Javi Mula, disc jockey et un compositeur de musique électronique espagnol.
 Marco Antonio Da Mula, dit Amulio (1506-1572), diplomate et cardinal vénitien.

Toponymes
 Mula, commune d’Espagne ;
 Comarque du Río Mula, comarque d'Espagne ;
  La Mula , montagne du nord de la Calabre à San Donato di Ninea dans le parc national du Pollino. 
 Muľa, village de Slovaquie ;
 La Mula, capitale de la paroisse civile de Dominga Ortiz de Páez de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas au Venezuela.

Homonymie de patronyme